Schedule steht für:

 Ausführungsplan für die parallele Ausführung mehrerer Transaktionen, siehe Historie (Transaktionsverarbeitung)
 getrennt besteuerter Teil des Steuereinkommens, siehe Duale Einkommensteuer #Prinzip
 ein früheres Computerprogramm zur Terminverwaltung, siehe Microsoft Schedule Plus

Siehe auch:
 Scheduler